Ruijven steht für:

 Ruijven (Südholland), eine ehemalige Gemeinde in Südholland

Ruijven ist der Familienname folgender Personen:

 Lara van Ruijven (1992–2020), niederländische Shorttrackerin
 Theodorus van Ruijven (* 1938), niederländischer Priester, Apostolischer Vikar von Nekemte